Sādovīj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Sedīch (vattendrag i Iran), Hormozgan, 
 Ra's-e Sadīch, udde, Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar